Estoril Open 2009 (kobiety)
 Estoril Open 2009 (mężczyźni)